Класифікація вод за В.Т.Малишеком ( ; ) – розподіл природних вод за їх поверхневою активністю на групи вод: 

 а) н е а к т и в н и х - всі тверді води (річкові, підруслові, тверді пластові, морські), які не здатні при контакті з нафтами нейтралізувати їх поверхневу активність; 
 б) м а л о а к т и в н и х - пластові води нафтових родовищ та інші поверхневі води перехідного типу від твердих до лужних, які характеризуються незначним вмістом солей кальцію і магнію, здатних обмилювати частину органічних кислот; 
 в) а к т и в н и х - лужні пластові води, в т.ч. води нафтових родовищ, що містять поряд з лужними солями натрію і калію, також натрієві солі органічних кислот; активність лужних вод залежить як від концентрації лужних солей і кількості мил органічних кислот, так і від характеристики йонів, які зумовлюють лужність води (кількості йонів НСО3- , СО32-, ОН- та інш.); 
 г) в и с о к о а к т и в н и х - концентровані лужні розсоли, які отримані в результаті випаровування лужних пластових вод у спеціальних басейнах або природних озерах; в результаті випаровування має місце перехід йонів НСО3- в йони СО32- , що зумовлює швидше омилювання органічних кислот нафти, та збільшення концентрації солей органічних кислот.

Література 
 

Гідрологія